La famille des Robertiens est une famille de la noblesse franque qui tire son nom du prénom Robert que portèrent un grand nombre de ses membres. La puissance des Robertiens, fortement implantés en Neustrie, s'explique moins par  que par leur  dans le royaume et le diriger de fait. Trois membres de la famille accédèrent au trône : Eudes en 888, son frère Robert  en 922 et le petit-fils de ce dernier, Hugues Capet en 987. Les descendants de ce dernier sont nommés Capétiens et régnèrent sur la France sans interruption de 987 à 1792 (805 ans) puis de 1815 à 1848 (33 ans). Ainsi, de 888 à 1848, soit pendant environ 960 ans, la famille issue des Robertiens a joué un rôle politique de premier plan en France.

Histoire et généalogie des Robertiens 

L'origine de la famille est longtemps restée méconnue et diverses conjectures ont pu être formulées. Ainsi, on a parfois avancé que Robert le Fort était un descendant agnatique de Childebrand mais cette théorie a été abandonnée, une autre théorie dit que Charibert de Hesbaye, ancêtre des robertiens inventé par le Europäische Stammtafeln serait le fils du mérovingien Caribert , roi des Francs de Paris, mais peu d'informations prouvent que Charibert soit réellement le fils de ce dernier. Au , des travaux de plusieurs historiens ont permis de dégager un certain nombre d'hypothèses et de quasi-certitudes sur l'histoire et la généalogie des Robertiens. Les ancêtres des Capétiens formeraient un groupe familial constitué de serviteurs des derniers Mérovingiens en Neustrie comme Robert, référendaire de Dagobert  puis de proches des premiers Carolingiens en Austrasie comme Robert  comte de Hesbaye et de Worms mort en 764. Le tableau synoptique ci-dessous rend compte des hypothèses, quasi-certitudes et certitudes relatives à la lignée des Robertiens.

Tableau généalogique synoptique 
(Généalogie de la famille)

 Les nobles de Thérouanne (hypothèse)
 │
 ├──> Les comtes de Laon (hypothèse)
 │
 ├──> Les comtes du Mans (hypothèse)
 │    │
 │    └──> Rorgonides et Hugonides (hypothèse)
 │
 └──> Les comtes de Hesbaye (quasi-certitude)
      │
      ├──> Les comtes de Troyes (hypothèse)
      │
      ├──> Les marquis de Neustrie et ducs des Francs (certitude)
      │
      └──> Les comtes de Laon et de Vexin (hypothèse)

Les nobles de Thérouanne (hypothèse) 
D'un père inconnu, probablement noble de Thérouanne, sont nés trois frères :
 Robert, référendaire de Dagobert , maire du palais de Neustrie en 654,
 Aldebert, qui fut moine,
 Erlebert, qui suit.

Erlebert, eut pour fils :
 saint Lambert de Lyon, second abbé de Fontenelle, puis évêque de Lyon en 678,
 Robert, cité entre 654 et 677 comme duc en Neustrie et comte palatin du roi Clotaire III, qui suit.

Robert, chancelier de Clotaire III, a épousé Théodrade et a eu :
 Ragnobert, accusé de complot contre Ébroïn, maire de palais, et exécuté en 678,
 Angadrisma, mariée à Ansbert, troisième abbé de Fontenelle et évêque de Rouen de 684 à 692,
 Peut-être saint Lambert de Maastricht,  de Liège, de 669 à 705,
 Peut-être Folchaide, mariée à Théodon II, duc agilolfinge de Bavière († 716).

On connaît plusieurs autres robertiens qui pourraient être fils de Hervé, comte de Hesbaye ou de Robert, comte palatin de Clotaire III :
 Hervé, comte de Laon, qui suit,
 Lambert, comte de Hesbaye et probable ancêtre direct des Capétiens, qui suivra,
  saint Robert, évêque de Worms et de Salzbourg en 715, évangélisateur de la Bavière, et hôte privilégié de Théodon II, duc de Bavière, et de Folchaide
 Roger, duc du Mans, qui suivra.

Les comtes de Laon (hypothèse) 
Hervé ou Chariveus est cité comme comte de Laon entre 680 et 692. Il meurt entre cette seconde date et 696. Selon les toutes dernières hypothèses, il aurait épousé Irmina, une fille d'Hugobert et aurait eu trois enfants :
 Rolande, mariée à Guy, abbé de Fontenelle, et ancêtre des Widonides
 Théodrade, mariée à Heden de Thuringe et mère d'Irmina, abbesse de Wurzbourg en 751
 un fils anonyme, marié à Bertrade l'ancienne et père de Caribert de Laon et grand-père de Bertrade de Laon, femme de Pépin le Bref.

Les comtes du Mans et les maisons du Maine (hypothèse) 
Roger apparaît comme comte du Mans en 710. À la mort d'Herlemond, évêque du Mans, en 724, Roger profite de la vacance du siège épiscopal pour administrer les domaines épiscopaux. Il a eu trois enfants :
 Hervé, comte du Mans à la suite de son père
 Gauziolène, évêque du Mans, et y mena une vie de grand seigneur
 Rotilde, abbesse

Il est possible que les deux familles de comtes du Maine (les Rorgonides et les Hugonides) soient deux branches issues du comte Roger.

Les comtes de Hesbaye et de Worms et Oberrheingau (quasi-certitude) 
Lambert (comte de Hesbaye), cité en 706 et mort en 741, eut au moins deux enfants :
 Landrada, mariée à Sigramn, comte, et mère de saint Chrodegand et du père d'Ingramn (Enguerrand), lui-même père de l'impératrice Ermengarde, mariée à Louis  le Pieux,
 Robert  (Rodbertus, Ruodbertus, Rotpertus, Erodbert) comte de Hesbaye en 715, comte de Worms et d'Oberheingau vers 750, missus en Italie en 741, 757, 758, et comte palatin en 741/42, mort avant 764, qui suit.

Robert  (vers 700-avant 764) épousa vers 730 Williswinthe, fille du comte Adalelm. Il était l'un des fidèles les plus proches de Charles Martel. Son intervention comme missus royal avec l'abbé Fulrad de Saint-Denis est attestée au début de l'année 757 dans les négociations entre le pape Étienne (752-757) et le duc Désiré prétendant à la couronne lombarde. Il eut pour enfants :
 Cancor, comte, fondateur du monastère de Lorsch (Hesse, Allemagne) et ancêtre de la famille des Popponiens,
 Thurimbert (né vers 740, mort après 770), comte de Hesbaye, père de Robert II, qui suit.

Robert II (vers 770-807), comte de Hesbaye et de Worms, marié à Théodorade, fut le père de Robert III, comte de Hesbaye et de Worms, qui suit.

Robert III (vers 800-834) épousa Waldrade, fille du comte Adrien, sœur d'Eudes d'Orléans et tante d'Ermentrude d'Orléans, femme de Charles II le Chauve. De ce mariage, ils eurent :
 probablement Eudes († 871), comte de Troyes, qui suit,
 quasi-certainement Robert le Fort († 866), marquis de Neustrie, qui suivra,
 probablement Adalhelm, comte de Laon, conseiller de Louis II le Bègue en 877 et père de Gautier, comte de Laon exécuté en 892, qui suivra.

Lors des luttes de pouvoir entre les fils de Louis  le Pieux, les fils de Robert III de Hesbaye prirent parti pour Charles II le Chauve. Face aux représailles de Lothaire , ils durent quitter leurs domaines rhénans et se réfugier en Francie occidentale, où Charles II le Chauve leur donna des fiefs.

Les comtes de Troyes (hypothèse) 
On a longtemps cru que ces comtes de Troyes étaient issus de Guillaume, frère d'Eudes d'Orléans, mais des recherches récentes ont remis cette filiation en question.

Eudes  († 871), comte de Troyes (853-858) marié à Wandilmodis, fille d'Aleran, comte de Troyes, et père de :
 Eudes II, comte de Troyes (871-876),
 Robert Porte-carquois, comte de Troyes (876-886), marié à Gisèle, fille de Louis II le bègue,
 une fille, mariée à Émenon, comte de Poitiers.

Les marquis de Neustrie et ducs des Francs (certitudes) 

Dès 852, Robert le Fort est abbé laïc de Marmoutier, puis en 853 comte de Tours, de Blois et d'Anjou. En 858, Charles II le Chauve ayant donné le Maine à son fils Louis II de France, il se révolte, et ne se soumet qu'en 861, recevant en échange le marquisat de Neustrie. Il est tué en 866 en luttant contre les Vikings, lors de la Bataille de Brissarthe. Ses deux fils Eudes et Robert étant trop jeunes pour lui succéder, tous ses honneurs furent confiés à un parent de sa femme, Hugues l'Abbé. Eudes, devenu adulte, ne put obtenir l'héritage paternel avant la mort d'Hugues l'Abbé et le comté de Paris lui fut confié en attendant. C'est là qu'il fit la preuve de sa vaillance, en repoussant une attaque viking et qu'il devint marquis de Neustrie. À la mort de Charles le Gros, l'héritier carolingien, Charles III de France, n'était encore qu'un enfant et Eudes fut élu roi des Francs, confiant ses honneurs à son frère Robert. À la mort d'Eudes, ce fut Charles le Simple qui fut élu roi des Francs, et Robert fut le second personnage du royaume. Il se révolta en 920 et se proclama roi des Francs, mais mourut peu après.

Son héritier Hugues le Grand, n'ayant pas de fils ou de frère apte à recevoir ses charges, déclina la couronne, la laissant à son beau-frère Raoul de Bourgogne, roi de 923 à 936, puis au fils de Charles le Simple, Louis IV d'Outremer. Outre l'accession de deux de ses membres au trône, la montée en puissance de la lignée robertienne se traduisit par l'obtention du titre de duc des Francs par Hugues le Grand, père d'Hugues Capet. Hugues le Grand mourut en 956, deux ans après Louis IV, tous deux laissant des fils mineurs et dont le tuteur fut leur oncle Brunon, archevêque de Cologne et frère d'Othon .

Hugues Capet, le fils d'Hugues le Grand, fut comme son père le second personnage du royaume avec le titre de duc des Francs. À la mort du carolingien Louis V, en 987, il fut élu roi des Francs. Ses descendants furent les Capétiens.

Durant leur ascension, les Robertiens tentèrent de s'étendre dans le Poitou et la Bourgogne. Ils perdirent la Normandie, donnée aux Vikings par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, échouèrent au Poitou, mais deux frères d'Hugues Capet réussirent à se maintenir en Bourgogne.

Les comtes de Laon et la maison de Vexin (hypothèse)

Arbre généalogique reconstitué des Robertiens

Parentés entre les Robertiens, les Carolingiens et les Ottoniens 
Les liens généalogique entre les Robertiens, les Carolingiens et les Ottoniens sont nombreux et témoignent de l'importance et du prestige des premiers bien avant leur accession au trône franc. L'arbre généalogique ci-dessous présente les parentés entre ces trois familles.

Il y a de nombreux autres liens de parentés entre les dynasties carolingiennes et capétiennes, certaines attestées, d'autres possibles. On peut citer :
 La femme de Charles Martel, Rotrude est peut-être une robertienne, parente de Robert  de Hesbaye à un degré plus ou moins proche.
 La femme de Pépin le Bref, Bertrade de Laon, est issue des comtes de Laon, donc probablement robertienne, selon une hypothèse énoncée plus haut.
 Le robertien Robert Porte-carquois, comte de Troyes, et neveu de Robert le Fort a épousé la carolingienne Gisèle, fille du roi Louis II le Bègue.
 Adélaïde de Poitiers, la femme d'Hugues Capet est d'ascendance carolingienne.
 Constance d'Arles, épouse du capétien Robert II le Pieux est fille du comte Guillaume de Provence et d'Adélaïde d'Anjou, qui a été mariée au carolingien Louis V.

Bibliographie 
 Jean-Pierre Brunterc'h, « Naissance et affirmation des principautés au temps du roi Eudes : l'exemple de l'Aquitaine », dans , , p. 69-116.
 .
 .
 .
 .
 Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (481-987). Première partie : Mérovingiens, Carolingiens et Robertiens, Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1, Patrick van Kerrebrouck (éd.), Villeneuve d'Ascq, 1993 
 .
 .
 .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Capétiens
 Duc des Francs
 Marche de Neustrie

Liens externes 
 

Robertiens
Généalogie princière
Personnalité du haut Moyen Âge par nom